K52 ou K.52 peut faire référence à :
 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses, d'après la classification internationale des maladies ;
 « Daphne deine Rosenwangen », lied pour soprano et clavecin (K.52) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 52, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres